Okręty US Navy o nazwie USS "Potomac", pochodzącej od rzeki Potomac:

 Pierwszy "Potomac" był fregatą typu Raritan. Został on zwodowany w 1822 i sprzedany w 1877.
 Drugi "Potomac" był starym statkiem wielorybniczym zakupionym 1 listopada 1861. Był częścią "Stone Fleet" – grupy okrętów użytych do zablokowania wejść do portów Konfederacji. Został celowo zatopiony 9 stycznia 1862.
 Trzeci "Potomac" (AT-50) był holownikiem zakupiony w 1898 do służby w czasie wojny amerykańsko-hiszpańskiej. Został wycofany ze służby, skreślony z listy i sprzedany w 1922.
 Czwarty "Potomac" (AG-25) był przerobionym kutrem United States Coast Guard, który służył za jacht prezydencki dla Franklina Roosevelta w latach 1936-1945. Obecnie znajduje się jako muzeum w Oakland.
 Piąty "Potomac" (AO-150) był zbiornikowcem typu Maumee, który został zwodowany w 1956. Został uszkodzony przez eksplozję w 1961. Wyremontowaną jednostkę przemianowano na "Shenandoah".

Potomac